Теслич () е град в Република Сръбска, Босна и Херцеговина. Административен център на община Теслич. Населението на града през 1991 година е 8655 души.

История

Население 
Населението на града през 1991 година е 8655 души.

Етнически състав

Личности 
Личности родени в Теслич са:

 Углеша Богунович (1922 – 1994) – архитект

Градове в Република Сръбска